Varga Tibor (1921–2003) hegedűművész, karmester, zenepedagógus
 Varga Tibor (1934) színész
 Varga Tibor (1942–2022) orvos, egyetemi tanár
 Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona-tan kutatója
hasonló nevűek
 Serbakow Varga Tibor (1964) ötvös, szobrász
 Varga Tibor László (1943) színész, rendező